Grieks voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Grieks voetbalelftal onder 16 (vrouwen)